„Kochaj mnie“ е песен на полската група Power Play от четвърти си студиен албум „Skok w bok“, издаден през 2013 година.

Външни препратки 
 

Сингли от 2013 година